

Cinema 
Place Vendôme – film con Catherine Deneuve

Geografia 
Place Vendôme – piazza di Parigi
Place-Vendôme – quartiere di Parigi

Musica 
Place Vendome – gruppo musicale di rock melodico
Place Vendome – album dei Place Vendome del 2005